Andrea Giampaoli – cestista italiano
 Celestino Giuseppe Giampaoli – incisore, medaglista, pittore e scultore italiano
 Christine Giampaoli Zonca – pilota di rally italiana naturalizzata spagnola
 Mario Giampaoli – politico, sindacalista, giornalista, imprenditore e militare italiano
 Pietro Giampaoli – incisore e medaglista italiano
 Rodolfo Giampaoli – politico italiano
 Vittorio Giampaoli – incisore e medaglista italiano